|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Formule Renault 3.5 Series seizoen 2010
|-
| vorige: 2009 || volgende: 2011 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Michail Aljosjin || 138
|-
| 2 ||  Daniel Ricciardo || 136
|-
| 3 ||  Esteban Guerrieri || 123
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Tech 1 Racing || 239
|-
| 2 ||  ISR Racing || 167
|-
| 3 ||  Carlin || 151 
|}

Het Formule Renault 3.5 Series-seizoen 2010 is het dertiende Formule Renault 3.5 Series-seizoen en het zesde onder deze naam. Het seizoen bestond uit 17 races, verdeeld over 9 ronden. Regerend kampioen Bertrand Baguette is overgestapt naar de IndyCar Series en verdedigde zijn titel niet.

Teams en coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Stefano Coletti: Prema Powerteam → Comtec Racing
 Esteban Guerrieri: RC Motorsport → ISR Racing
 Jon Lancaster: Comtec Racing → Fortec Motorsport
 Omar Leal: Prema Powerteam → International DracoRacing
 Bruno Méndez: RC Motorsport → FHV Interwetten.com
 Daniil Move: P1 Motorsport → Junior Lotus Racing
 Anton Nebylitskiy: SG Formula → KMP Racing
 Filip Salaquarda: RC Motorsport/Prema Powerteam → ISR Racing

 Nieuw/teruggekeerd in WSR
 Michail Aljosjin: Formule 2 (MotorSport Vision) → Carlin
 Nathanaël Berthon: Eurocup Formule Renault 2.0 (Epsilon Euskadi) → International DracoRacing
 Sergio Canamasas: Europese F3 Open (emiliodevillota.com) → FHV Interwetten.com
 Albert Costa: Eurocup Formule Renault 2.0 (Epsilon Euskadi) → Epsilon Euskadi
 Jan Charouz: Le Mans Series (AMR Eastern Europe) → P1 Motorsport
 Víctor García: Britse Formule 3-kampioenschap (Fortec Motorsport) → KMP Racing
 Walter Grubmüller: Britse Formule 3-kampioenschap (Hitech Racing) → P1 Motorsport
 Nelson Panciatici: GP2 Series (Durango) → Junior Lotus Racing
 Jake Rosenzweig: Formule 3 Euroseries (Carlin Motorsport) → Carlin
 Daniel Zampieri: Italiaanse Formule 3-kampioenschap (BVM - Target Racing) → Pons Racing

 Uit de WSR
 Jaime Alguersuari: Carlin → Formule 1 (Scuderia Toro Rosso)
 Bertrand Baguette: International DracoRacing → IndyCar Series (Conquest Racing)
 Marco Barba: International DracoRacing → Europese F3 Open (Cedars Motorsport)
 Jules Bianchi: SG Formula → GP2 Series (ART Grand Prix)
 Max Chilton: Comtec Racing → GP2 Series (Ocean Racing Technology)
 Dani Clos: Epsilon Euskadi → GP2 Series (Racing Engineering)
 Chris van der Drift: Epsilon Euskadi → Superleague Formula (Olympiakos Piraeus)
 Fairuz Fauzy: Mofaz Racing → Formule 1 (testcoureur Lotus Racing
 Tobias Hegewald: Interwetten.com Racing → GP3 Series (RSC Mücke Motorsport)
 Michael Herck: Interwetten.com Racing → GP2 Series (David Price Racing)
 Mihai Marinescu: Interwetten.com Racing/RC Motorsport → Formule 2 (MotorSport Vision)
 Alexandre Marsoin: Comtec Racing → ?
 John Martin: Comtec Racing → Superleague Formula (Atlético Madrid/Beijing Guoan)
 Marcos Martínez: Pons Racing → Superleague Formula (Sevilla FC)
 Miguel Molina: Ultimate Motorsport → DTM (Abt Sportsline)
 Guillaume Moreau: SG Formula → Le Mans Series (OAK Racing)
 Cristiano Morgado: Comtec Racing → ?
 Edoardo Mortara: Tech 1 Racing/SG Formula → Formule 3 Euroseries (Signature Team)
 Charles Pic: Tech 1 Racing → GP2 Series (Arden International)
 Frankie Provenzano: Prema Powerteam → ?
 Pasquale di Sabatino: RC Motorsport → Italiaanse Formule 3-kampioenschap (Alan Racing Team/RC Motorsport)
 Harald Schlegelmilch: Comtec Racing → Duitse Porsche Carrera Cup (Konrad Motorsport)
 Oliver Turvey: Carlin → GP2 Series (iSport International)
 Alberto Valerio: Comtec Racing → GP2 Series (Scuderia Coloni)
 Adrián Vallés: Epsilon Euskadi → Superleague Formula (Sporting Clube de Portugal)
 James Walker: P1 Motorsport → Superleague Formula (Liverpool FC)
 Adrian Zaugg: Interwetten.com Racing → GP2 Series (Trident Racing)

Tijdens het seizoen
 Tijdens de ronde op het Circuit de Monaco werd de Argentijn Esteban Guerrieri vervangen door de Amerikaan Alexander Rossi bij het team ISR Racing.
 Voor de ronde op de Hockenheimring werd de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley vervangen door de Fransman Jean-Éric Vergne bij het team Tech 1 Racing. In de ronde op Silverstone verving Hartley de Tsjech Jan Charouz bij P1 Motorsport.
 ISR Racing nam niet deel aan de ronde op de Hungaroring.
 Voor de ronde op het Circuit de Catalunya verving de Brit Dean Stoneman de Rus Daniil Move bij het team Junior Lotus Racing.
 Voor de ronde op het Circuit de Catalunya verving de Mexicaan Salvador Durán de Spanjaard Bruno Méndez bij het team FHV Interwetten.com.

Teams veranderingen

Races 
 Op 25 oktober 2009 werd de WSR-kalender van 2010 bekend. De ronden op het Bugatti Circuit, de Autódromo Internacional do Algarve en de Nürburgring zijn geschrapt, terwijl de ronden op het Automotodrom Brno, het Circuit Magny-Cours en de Hockenheimring nieuw zijn. De kalender telt 17 races.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Deze coureurs hebben de finish niet gehaald maar zijn wel geklasseerd aangezien zij meer dan 90% van de race hebben gereden.

Autosport in 2010
2010